N-разъём (разъём типа N) — коаксиальный радиочастотный разъём, один из первых разъёмов для передачи СВЧ-сигналов. Разработан в 1940 году Полом Нейлом (Paul Neill) из Bell Labs, N в наименовании разъёма — первая буква его фамилии.

Устройство 
Изначально разъёмы были разработаны для частот до 1 ГГц и использовались в военной аппаратуре, впоследствии стали использоваться и для частот до 11 ГГц. Более поздние улучшения сделанные Юлиусом Боктой (Julius Botka) из Hewlett-Packard позволяют использовать частоты до 18 ГГц. Штекеры для данных разъёмов (разъёмы типа «папа») конструируются для ручного закручивания (есть версии с шестигранной гайкой) и используют воздух как диэлектрик между контактами, имеет резьбу 5/8-24. Фирма Amphenol предлагает затягивать разъём с усилием 1.7 Н•м, тогда как корпорация  рекомендует прикладывать усилие 2.3 Н•м для версий с гайкой. Кроме крутящего момента имеет значение качество и чистота, где требуется хороший контакт без зазоров, эти параметры не критичны.

Номинальная мощность 
Максимальная мощность в N-разъёмах ограничивается напряжением пробоя воздуха между контактами. Средняя мощность ограничивается перегревом центральной жилы и потерями сигнала, также зависит от частоты. Типичные производители новых разъемов дают ограничения в 5000 Вт на частоте 20 МГц и 500 Вт на 2 ГГц.

Волновое сопротивление 

N-разъёмы соответствуют стандарту MIL-C-39012, и существуют в двух версиях на 50 Ом и 75 Ом. Версия на 50 Ом широко используется в инфраструктуре мобильной связи, беспроводной передаче данных, пейджинговых и сотовых системах связи. Версия на 75 Ом используется для кабельного телевидения. Соединение двух типов этих разъёмов может привести к их повреждению, так как они имеют разный радиус центрального контакта. Многие N-разъёмы не помечены и могут быть перепутаны.

Разъемы на 50 Ом часто используются для Wi-Fi-антенн на частоте 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Разъёмы
Электрические сигнальные коннекторы
Элементы и устройства СВЧ-трактов
Появились в 1940 году в США